Vincenzo Amato ist der Name folgender Personen:

* Vincenzo Amato (Musiker) (auch Vincenzo d'Amato; 1629–1670), italienischer Komponist
 Vincenzo Amato (Mathematiker) (1881–1963), italienischer Mathematiker
 Vincenzo Amato (Schauspieler), italienischer Schauspieler 
 Vincenzo Amato (Künstler) (* 1966), italienischer Bildhauer und Schauspieler